Als Glatzer Land bezeichnet man:

 die historische Grafschaft Glatz
 geographisch den Glatzer Kessel
 die preußischen Landkreise Glatz, Habelschwerdt und Neurode
 den Landkreis Powiat Kłodzki

Gebräuchlich ist auch die Bezeichnung Glatzer Bergland.